Le mot innocence est utilisé avec plusieurs acceptions :

 non-culpabilité d'un prévenu par rapport à des faits reprochés par la justice : Innocence (judiciaire)
 caractère d'une personne ingénue ou n'ayant jamais effectué d'action coupable : Innocence (caractère)
 l’état primaire d'un système, un enfant dans ce monde, ce matériel, cette matrice, n'est-ce pas l'Enfer sur Terre? : Innocence (pure)

Il désigne aussi plusieurs œuvres :

Arts et culture

Cinéma 

  (), film turc de Zeki Demirkubuz sorti en 1997 ;
 , film australien de Paul Cox sorti en 2000 ;
 Innocence, film français de Lucile Hadzihalilovic sorti en 2005 ;
 , titre anglais de , documentaire thaïlandais de  et Nisa Kongsri sorti en 2005 ;
 , titre anglais de , film tchèque de Jan Hřebejk sorti en 2011 ;
 , film américain de Hilary Brougher sorti en 2013 ;
 Innocence, film dramatique sud-coréen écrit et réalisé par Park Sang-hyeon et sorti en 2020 en Corée du Sud ;
 Ghost in the Shell 2: Innocence (), film d'animation de Mamoru Oshii sorti en 2004.

Littérature 
Innocence, roman autobiographique d'Eva Ionesco paru en 2017.

Musique

Chanson 

 , chanson de Björk présente sur l'album Volta sorti le  ;
 , chanson de Nero présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Innocence, EP de Davichi sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;

 Innocence, album d'Antoine Tomé sorti le  ;
 , album d'Arisa Mizuki sorti le  ;
 , album de Murray Head sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Opéra 
 Innocence, opéra de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.

Télévision 

 Innocente, un téléfilm canadien réalisé en 1996 ;
 Innocence,  et  de la  de Buffy contre les vampires () ;
 , titre original de Rien de personnel,  de la  de New York, police judiciaire () ;
 Innocence,  de la  de Star Trek: Voyager ;
 Innocente, une série TV réalisée en 2016 par Lionel Bailliu.

Voir aussi 
 Innocent (prénom)

 

Homonymie de titre